Players Tour Championship 2010/2011 var en serie om sex mindre rankingturneringar i snooker som spelades under sommaren och hösten 2010 i Sheffield, England. Detta var första upplagan av denna tour.

Format
Var och en av de sex turneringarna spelades under en period av 3–4 dagar. De 24 mest framgångsrika spelarna i denna tour, samt de sex turneringarna i Euro Players Tour Championship 2010/2011 i kontinentala Europa, kvalificerade sig till finalspelet i Players Tour Championship 2010/2011 som avgörs i mars 2011. Denna ranking baseras på inspelade prispengar.

I turneringarna deltog såväl professionella spelare som amatörer, de var öppna för alla spelare. Turneringarna var avsedda för maximalt 128 spelare, så om fler var anmälda spelades kvalmatcher dagarna före huvudturneringen. Det delades ut rankingpoäng i deltävlingarna (2000 poäng till segraren) och i finalspelet (3000 poäng till segraren). Alla matcher avgjordes i bäst-av-7 frames.

Resultat

Players Tour Championship 1
Players Tour Championship 1 spelades 25–27 juni i Sheffield, England. 150 spelare var anmälda, varav 73 professionella. Därmed spelades 22 kvalmatcher den 24 juni, vilket gav ett startfält i huvudturneringen på 128 spelare. Nedan redovisas resultaten från kvartsfinaler, semifinaler och final, som alla spelades 27 juni.

Players Tour Championship 2
Players Tour Championship 2 spelades 8–11 juli i Sheffield, England. 164 spelare var anmälda, vilket gjorde att 36 kvalmatcher mellan amatörer fick spelas den 8 juli före huvudturneringen med 128 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna. Norrmannen Kurt Maflin gjorde ett maximumbreak i sin match i första omgången.

Players Tour Championship 3
Players Tour Championship 3 spelas 6–8 augusti i Sheffield, England. 165 spelare var anmälda, vilket innebar att 37 kvalmatcher i två omgångar fick spelas, till huvudturneringen med 128 spelare. Kvalet avgjordes den 24 juli 2010 i Sheffield. Nedan redovisas resultaten i huvudturneringen från och med kvartsfinalerna. Engelsmannen Barry Hawkins gjorde ett maximumbreak i sin match i tredje omgången mot James McGouran.

Players Tour Championship 4
Players Tour Championship 3 spelas 14–16 augusti i Sheffield, England. 168 spelare var anmälda, vilket innebar att 40 kvalmatcher i två omgångar fick spelas, till huvudturneringen med 128 spelare. Kvalet avgjordes den 25 juli 2010 i Sheffield. Nedan redovisas resultaten i huvudturneringen från och med kvartsfinalerna.

Players Tour Championship 5
Players Tour Championship 5 spelades 8–10 oktober i Sheffield, England. 161 spelare var anmälda till turneringen, vilket innebar att 31 kvalmatcher fick spelas den 7 oktober, så att huvudtävlingen fick ett starfält på 128 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna.

Players Tour Championship 6
Players Tour Championship 6 spelades 15–17 oktober i Sheffield, England. 160 spelare var anmälda, vilket innebar att 32 kvalmatcher fick spelas den 14 oktober. I finalen mellan Dominic Dale och Martin Gould gjorde Gould ett break på 69 i det avgörande framet. Dale behövde i det läget tre snookers, vilket han lyckades med, och han vände och vann framet, och därmed turneringen, på sista svart.

Externa länkar

Källor

Snookersäsongen 2010/2011
Players Tour Championship